Satz von Mazurkiewicz steht in der Mathematik für:

 Satz von Mazurkiewicz (Mengenlehre) über ebene Punktmengen
 Satz von Mazurkiewicz in der mengentheoretischen Topologie, siehe Gδ-Satz von Hausdorff #Umkehrung
 Satz von Hahn-Mazurkiewicz, siehe Kontinuum (Mathematik) #Peano-Räume
 Satz von Mazurkiewicz (Verbindbarkeit von Raumpunkten)